Тіакі Мукаї (яп. 向井 千秋 ромадзі Mukai Chiaki народ. 6 травня 1952, до заміжжя — Тіакі Найто) — астронавт японського космічного агентства JAXA, медик. 
 Мукаї (Хіросіма) - поселення  на острові Камі-Камаґарі.